Qualifica professionale o anche più semplicemente qualifica – titolo di studio
 Qualifica (corpo di polizia) – analogo, nei corpi di polizia, del grado militare
 Qualifica (forze armate) – termine utilizzato nelle forze armate, detto invece denominazione nelle forze di polizia
 Qualifica – nel lavoro